Трипільський похід 1919
 Трипільська культура
 Трипільська ТЕС

 Трипільський Андрій Володимирович
 Трипільський Володимир Іванович
 Іустин Трипільський
 Трипільська Єлизавета Романівна